Pocilloporidae är en familj av koralldjur. Pocilloporidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pocilloporidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Pocilloporidae